Малая Тумна — деревня в Балахтинском районе Красноярского края России. Входит в состав Огурского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 10 км к востоку от районного центра Балахта.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 116 мужчин и 109 женщин из 225 чел.

Люди, связанные с деревней 
В деревне родился Герой Советского Союза Фёдор Катков.

Примечания 

Населённые пункты Балахтинского района